Сан Карлитос има више значења:

 Сан Карлитос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Карлитос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Карлитос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Карлитос, Лос Елизондо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Карлитос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Карлитос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Карлитос (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику